Skórzak (grzyb) – grzyby z rodziny Dermocybe włączone obecnie do rodzaju zasłonak
 skórzak (choroba) – choroba nowotworowa powieki